Sarauw ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Sarauw (1824–1900), dänischer Offizier und Schriftsteller
 Georg L. Sarauw (1862–1928), dänischer Prähistoriker

Siehe auch:
 Sarau